Grab steht für:

 Grab, eine Bestattungsstätte
 Grab (Skateboard), siehe Skateboardtrick#Einteilung
 Ghurab, auch Grab, ein Segelkriegsschiff-Typ
 Grab (Unternehmen), Vermittlungsdienst zur Personenbeförderung

Orte:
 Grab (Czermin), Ort in der polnischen Woiwodschaft Großpolen
 Grab (Großerlach), Ortsteil der Gemeinde Großerlach, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg

Grab ist der Name folgender Personen:

 Amédée Grab (1930–2019), römisch-katholischer Bischof von Chur
 André Grab (* 1952), Schweizer Schriftsteller
 Bertha von Grab (1840–1907), österreichische Landschaftsmalerin der Düsseldorfer Schule
 Candid Grab (* 1943), Schweizer Radsportler
 Christoph Grab (* 1967), Schweizer Jazzmusiker
 Emanuel Grab von Hermannswörth (1868–1929), tschechischer Unternehmer
 Hermann Grab von Hermannswörth (1903–1949), tschechischer Schriftsteller und Musiker
 Martin Grab (* 1979), Schweizer Schwinger
 Waldemar Grab (* 1956), deutscher Barpianist
 Walter Grab (1919–2000), israelischer Historiker
 Walter Grab (Maler) (1927–1989), Schweizer Maler und Surrealist

GRAB steht als Abkürzung für:

 Galactic Radiation and Background (GRAB), Codename für die ersten US-amerikanischen Spionagesatelliten

Siehe auch:

 Propstei Grab
 Grap
 Grapp
 Grabb
 Graap

Abkürzung